

Любчина — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Любчина — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства